Jacobin (opera), een opera van Antonín Dvořák
 Jacobin (tijdschrift), een Amerikaans tijdschrift van linkse signatuur
 Jakobijnen (Frans: Jacobins), een Franse politieke beweging tussen 1789 en 1794

Zie ook 
 Jacobieten (doorverwijspagina)
 Jacobine (doorverwijspagina)